Jeruzalem, stad in Israël en op de Westelijke Jordaanoever
 Jeruzalem (district), een district in Israël
 Jeruzalem (gouvernement), een administratief gouvernement van de Palestijnse Autoriteit
 Oost-Jeruzalem

Kerkelijk: 
 Grieks-orthodox patriarchaat van Jeruzalem
 Latijns patriarchaat van Jeruzalem

In de geschiedenis:
 Koninkrijk Jeruzalem

Elders in de wereld:
 Jeruzalem (wijk), een Nederlands type woonbuurt
 Jeruzalem (Amsterdam), een wijk in de Watergraafsmeer in Amsterdam
 Jerusalem (Nijmegen), een wijk in Nijmegen
 Jeruzalem (Tilburgse wijk), een wijk in Tilburg
 Jeruzalem (Gerkesklooster), een voormalig klooster in Friesland
 Jeruzalem (Ljutomer), een plaats in Slovenië

Overig:
 Jeruzalemsyndroom
 Jeruzalem (strip), een grafische roman van Guy Delisle

Zie ook 
 Jerusalem (doorverwijspagina)